En botanique : 
 chez les Poaceae (graminées), Cyperaceae et  Juncaceae, la ligule est une languette membraneuse située à la jonction de la gaine foliaire et du limbe des feuilles ;
 chez les Asteraceae (composées), on appelle  ligule  la languette formée par la corolle des fleurons dont les cinq pétales allongés sont soudés et déjetés vers l'extérieur du capitule.
 chez les Selaginellaceae et Isoetaceae, la ligule est une excroissance minuscule, en forme d'écaille, située à la base de la face supérieure des microphylles et sporophylles, caractéristique de ces familles de Lycophytes.
En zoologie :
 la ligule intestinale (Ligula intestinalis) est une espèce de vers parasites fréquente chez certains oiseaux marins et les poissons cyprinidés. Son cycle de reproduction comprend trois hôtes successifs car les œufs se développent en premier sur des copépodes.
 Chez certains insectes la ligule est le lobe médian du labium (lèvre inférieure).
En métrologie 
 La ligule était une mesure de capacité en usage chez les Romains (contenance de 11,25 mL).